Order św. Karola – odznaczenie przyznawane w Kolumbii
 Order św. Karola – odznaczenie przyznawane w Meksyku
 Order św. Karola – odznaczenie przyznawane w Monako
 Order św. Karola – odznaczenie przyznawane w Wirtembergii